Банон (кантон) — кантон во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Банон (коммуна) — коммуна во Франции, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Банон (сыр) — мягкий французский сыр из козьего молока.
 Банон, Тристан (род. 1979) — французская журналистка и писательница.